Amerikai Egyesült Államok
Napoleon, település Ohio államban
Napoleon, település Észak-Dakota államban

Egyéb
Napóleon (egyértelműsítő lap)